Barron River ist der Name folgender Flüsse:

 Barron River (Florida) in den Everglades in Florida, Vereinigte Staaten
 Barron River (Korallenmeer), Fluss durch Cairns zum Korallenmeer in Nord-Queensland, Australien
 Barron River (Petawawa River) in Ontario, Kanada

Sonstiges:
 Barron River (Wahlkreis), ein Wahlkreis in Queensland, Australien